Села:
 Копанки — Івано-Франківська область, Калуський район
 Копанки — Кіровоградська область, Маловисківський район
 Копанки — Харківська область, Борівський район
 Копанки — Харківська область, Ізюмський район
 Копанки — Харківська область, Красноградський район

 Копанки — колишнє село в Богодухівському районі Харківської області.

Інше 
 Копанки — ботанічна пам'ятка природи, Івано-Франківська область, Калуський район.